La Nouvelle-Calédonie, territoire français de la Mélanésie.
 Nouvelle-Calédonie est le nom donné au  à la partie continentale de la Colombie-Britannique, au Canada.
 Le Calédonien est le nom d'un luxueux train de nuit britannique reliant actuellement Londres à Édimbourg, Glasgow, Aberdeen et Inverness.
 Le navire Calédonien, de la Compagnie des Messageries Maritimes, reliait, jusqu'en 1972, Marseille à Nouméa par le Canal de Suez, assurant le service mixte des passagers et des marchandises.